Pomeroon ist der Name 
 einer ehemaligen Kolonie und eines Flusses in Guyana, siehe Pomeroon (Fluss)
 einer Region von Guyana, siehe Pomeroon-Supenaam